Хохфильцен () — небольшое поселение в Австрии, в исторической местности Тироль.

.

Знаменито своими лыжными трассами. Четыре раза (1978, 1998, 2005, 2017) в Хохфильцене проходил чемпионат мира по биатлону. Ежегодно в этом населённом пункте проводится этап Кубка мира по биатлону.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зебастиан Эдер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 СДПА занимает 5 мест.
 местный список: 3 места.
 Партия Aufwind занимает 3 места.
 Партия Hochfilzen Aktiv занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Общины Тироля